Сальница — топоним.

Населённый пункт 
 Сальница — село в Хмельницком районе Винницкой области Украины.

Реки 
 Сальница — летописная река на Украине из бассейна Дона.
 Сальница — река в Мурманской области, впадает в Кандалакшский залив Белого моря.
 Сальница — река, впадает в Горло Белого моря.
 Сальница — река в Орловской и Тульской областях, приток Зуши.